Corentin Moutet è il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare al torneo.

In finale Max Purcell ha sconfitto Nicolas Moreno de Alboran con il punteggio di 5–7, 7–6(2), 6–4.

Teste di serie 

  Tseng Chun-hsin (secondo turno)
  James Duckworth (quarti di finale)
  Sebastian Ofner (primo turno)
  Ryan Peniston (primo turno)

  Luca Nardi (primo turno) 
  Francesco Maestrelli (primo turno) 
  Dalibor Svrčina (secondo turno) 
  Dimitar Kuzmanov (secondo turno)

Qualificati 

  Mukund Sasikumar (primo turno)
  Alibek Kachmazov (primo turno)
  James McCabe (secondo turno)

  Sumit Nagal (semifinale) 
  Carlos Sánchez Jover (primo turno) 
  Petr Nouza (secondo turno)

Lucky Loser 

  Jason Jung (secondo turno)

Wildcard 

  Leo Borg (primo turno)
  Prajnesh Gunneswaran (primo turno)

  Ramkumar Ramanathan (primo turno)

Ranking protetto 

  Marc Polmans (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Chennai Open Challenger 2023